Alopecurus intermedius  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus intermedius descrita por Bock es el Alopecurus arundinaceus de Poir. 
Alopecurus intermedius descrita por Hallier es el Alopecurus brachystylus de Peterm.

Referencias